Tra le competizioni dello sci alpino che si sono tenute ai V Giochi olimpici invernali di Sankt Moritz c'è stata la combinata maschile.

Risultati

Discesa Libera 
La prova di discesa libera si è svolta il 2 febbraio sulla pista Corviglia.

Slalom speciale
La prova si è svolta il 5 febbraio in Suvretta, Sankt Moritz.

Classifica finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Combinata maschile